Aghstafa (eller Akstafa) kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Aghstev, vattendrag, 
 Aghstafa (distriktshuvudort), 
 Ağstafa Rayonu –ett distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar